Sommersprossen bezeichnet:

 Sommersprossen, Pigmentablagerungen in der Haut
 Sommersprossen (Film), deutsch-italienischer Spielfilm von Helmut Förnbacher
 Sommersprossen (Lied), Lied der Musikgruppe UKW